BRP může být:
 ISO kód bývalé brazilské měny Cruzeiro
 kanadská firma Bombardier Recreational Products
 bývalá stáj Formule 1 British Racing Partnership